V seznamu so naštete občine italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina.

V ukinjenih pokrajinah dežele Furlanija - Julijska krajina, ki jih sedaj lahko uporabimo le za namene statistike, se nahaja 215 občin (od januarja 2019):
25 v Goriški pokrajini
50 v Pokrajini Pordenone
6 v Tržaški pokrajini
134 v Videmski pokrajini

Seznam 

 Furlanija - Julijska krajina